Warren (Arkansas)
 Warren (Illinois)
 Warren (Indiana)
 Warren (Michigan)
 Warren (Minnesota)
 Warren (Montana)
 Warren (Ohio)
 Warren (Pensilvânia)
 Warren (Rhode Island)

Desambiguações de topônimos